Picanya kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Picanya (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Picanya (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar